Zubří est un toponyme qui peut désigner :

Zubří, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Zubří, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie